Eco-capitalismul , cunoscut și sub numele de capitalism de mediu sau (uneori  ) capitalism verde , este punctul de vedere conform căruia capitalul există în natură ca „ capital natural ” ( ecosisteme care au randament ecologic ) de care depinde toată bogăția . Prin urmare, guvernele ar trebui să utilizeze instrumente de politică bazate pe piață  (cum ar fi taxa pe carbon ) pentru a rezolva problemele de mediu . 

Termenul „ verzi albastri ” este adesea aplicat celor care adoptă eco-capitalismul. Eco-capitalismul poate fi considerat ca fiind echivalentul de dreapta al Verzilor Roșii .  [ necesită o cotație pentru a verifica ]

Ipotezele de bază ale capitalismului - cum ar fi creșterea economică continuă - nu sunt puse la încercare în discursul susținătorilor ecologismului verde strălucitor . Acest lucru, precum și comercializarea naturii ca element central, a condus la diverse critici la adresa ideii.

Istorie 
Rădăcinile eco-capitalismului pot fi urmărite până la sfârșitul anilor 1960. „ Tragedy of the Commons ”, un eseu publicat în 1968 în Science de Garrett Hardin , a susținut că inevitabilitatea catastrofei malthusiene din cauza politicilor guvernului liberal sau democratic de a lăsa problemele legate de dimensiunea familiei în seama familiei și de a permite statului bunăstării să aibă grijă de bunăvoie. suprapopulare umană potențială . Hardin a susținut că, dacă familiilor li s-ar acorda libertate de alegere în această chestiune, dar ar fi îndepărtate dintr-un stat al bunăstării, părinții care aleg să suprapună nu ar avea resursele necesare pentru a-și asigura „litierul”, rezolvând astfel problema suprapopulării. Acesta reprezintă un argument timpuriu din punct de vedere eco-capitalist: suprapopularea ar fi rezolvată din punct de vedere tehnic printr-o piață liberă . John Baden , un colaborator cu Garrett Hardin la alte lucrări, inclusiv Managing the Commons, a fondat Centrul de Cercetare în Economie Politică (numit acum Centrul de Cercetare a Proprietății și Mediului) în 1982. Fiind una dintre primele organizații eco-capitaliste create, misiunea permanentă a PERC este „îmbunătățirea calității mediului prin drepturi de proprietate și piețe”.  Cea mai populară idee eco-capitalistă a fost comercializarea cotelor de emisii sau, mai frecvent, limitarea și comercializarea.  Comerțul cu emisii, o abordare bazată pe piață care permite entităților poluante să achiziționeze sau să li se aloce permise, a început să fie cercetată la sfârșitul anilor 1960. Comerțul internațional cu emisii a fost popularizat în mod semnificativ în anii 1990, când Națiunile Unite au adoptat Protocolul de la Kyoto în 1997.

Teoreticieni eco-capitalisti 

 Terry L. Anderson este absolvent al Universității din Montana și și-a luat doctoratul. de la Universitatea Washington.  Anderson servește în prezent ca co-președinte al grupului de lucru pentru drepturile de proprietate, libertatea și prosperitatea instituției Hoover. Anderson susține că piețele libere pot fi atât benefice din punct de vedere economic, cât și protectoare pentru mediu. Anderson este specializat în modul în care piețele influențează comunitățile native americane și economiile acestora. Anderson este, de asemenea, unul dintre autorii cărții Free Market Environmentalism, o carte care explorează modul în care ideile de piață liberă ar putea fi folosite pentru a rezolva problemele de mediu, pe baza concluziei lui Anderson cu privire la câteva studii de caz. 
 Bruce Yandle , absolvent al Universității Mercer, a urmat Universitatea de Stat din Georgia, unde a obținut un MBA și un doctorat.  Yandle este în prezent decan emerit al colegiului de afaceri al Universității Clemson. Yandle este proeminent în domeniul eco-capitalismului pentru povestea sa despre „Bootlegger și Baptist”. Teoria lui Yandle despre Bootlegger și Baptist postulează că grupurile etice, instituțiile religioase și căpitanii de afaceri își pot alinia organizațiile în interesul reglementării și creșterii economice .  
 Paul Hawken este arhitectul primei companii de alimente naturale din Statele Unite , Erewhon Trading Company, unde toate produsele au fost compuse organic. Hawken a continuat prin înființarea organizației de cercetare Natural Capital Institute și a dezvoltat Wiser Earth , un program axat pe furnizarea unei platforme pentru ca toți să comunice despre mediu. Hawken nu numai că a dat un exemplu pentru transformarea economiei în eco-capitalism, dar a și fost autorul a sute de publicații, inclusiv patru cărți cele mai bine vândute.  În scrierile sale, Hawken subliniază că multe opțiuni ecologice inteligente sunt disponibile pentru afaceri care vor ajuta la salvarea mediului, continuând în același timp să aducă profit economic .. O idee discutată în cartea sa, Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution , este posibilitatea de a dezvolta mașini ușoare, alimentate cu energie electrică, ca alternativă la problema noastră actuală de transport. Hawken atribuie ezitarea de a adopta aceste opțiuni lipsei de cunoaștere a acestor alternative și costurilor inițiale ridicate.  Hawken este acum șeful OneSun, Inc., o corporație energetică concentrată pe energia solară cu costuri reduse. 
 Lester Brown și-a început cariera ca fermier de tomate în New Jersey, până când și-a obținut diploma la Universitatea Rutgers și a călătorit într-o India rurală pentru un studiu de șase luni despre criza alimentară și a populației din țară. Din acest punct, Brown s-a concentrat mai ales pe găsirea de alternative care să rezolve problema populației și resurselor lumii. Cu sprijinul financiar al Rockefeller Brothers Fund , Brown a creat Worldwatch Institute , primul dedicat cercetării problemelor de mediu globale. În 2001, Brown a fondat Earth Policy Institute , o organizație care a conturat o viziune pentru crearea unei economii durabile din punct de vedere ecologic. De-a lungul carierei sale, Lester Brown a scris peste 50 de cărți și a primit 25 de diplome onorifice. În publicațiile sale, Brown discută despre modul în care cheia pentru o economie ecologică este o piață cinstită și înlocuirea aspectelor dăunătoare ale mediului, cum ar fi combustibilii fosili cu energie regenerabilă.  În iunie 2015, Brown s-a retras din Politica Pământului și a închis institutul.

Trecerea la eco-capitalism 
Ideologia eco-capitalismului a fost adoptată pentru a satisface două nevoi concurente:

 dorința de a genera profit de către afaceri într-o societate capitalistă și
 urgența pentru acțiuni adecvate pentru a aborda un mediu în dificultate, afectat negativ de activitatea umană.

Sub doctrina eco-capitalismului, afacerile comercializează actul de abordare a problemelor de mediu. 

Următoarele sunt principii comune în tranziția la eco-capitalism.

Externalități: Corectarea unui eșec al pieței libere 
O parte centrală a eco-capitalismului este corectarea eșecului pieței observat în exteriorizarea poluării . Tratând problema poluării ca pe o externalitate , aceasta a permis pieței să minimizeze gradul de responsabilitate. Pentru a corecta acest eșec al pieței, eco-capitalismul ar trebui să internalizeze acest cost. Un prim exemplu al acestei schimbări către internalizarea externalităților este văzut în adoptarea unui sistem de comercializare a carbonului . Într-un sistem ca acesta, oamenii sunt forțați să ia în considerare costul poluării în cheltuielile lor. Acest sistem, precum și alte sisteme de internalizare funcționează la scară mare și mică (de multe ori ambele sunt strâns legate). La scară corporativă, guvernul poate reglementa emisiile de carbon și alți factori poluanți în practicile de afaceri, forțând companiile fie să își reducă nivelurile de poluare, fie să externalizeze aceste costuri asupra consumatorilor lor prin creșterea costului bunurilor/serviciilor lor și/sau o combinație a acestora. Două. Aceste tipuri de sisteme pot fi, de asemenea, eficiente în crearea indirectă a unei baze de consumatori mai conștienți de mediu. Întrucât companiile care produc cea mai mare poluare se confruntă cu niveluri de profit în scădere și prețuri în creștere, consumatorii și investitorii lor sunt înclinați să-și ducă afacerea în altă parte. Această migrare a investițiilor și a veniturilor ar fi de așteptat să se îndrepte către afaceri care au încorporat deja reducerea la minimum a poluării în modelul lor de afaceri, permițându-le astfel să ofere prețuri mai mici și marje de profit mai mari, atrăgând consumatorii și investitorii migratori. [ necesită citare ]

Consumul verde 
Informații suplimentare:            Consum verde

La concepția ideologiei, teoreticienii majori ai eco-capitalismului, Paul Hawken, Lester Brown și Francis Cairncross, au văzut o oportunitate de a stabili o abordare diferită a ecologistului într-o societate capitalistă.  Acești teoreticieni au considerat că nu numai producătorii, ci și consumatorii ar putea asuma responsabilitatea socială a refacerii mediului dacă ar exista „tehnologie verde, taxe ecologice, etichetare ecologică și cumpărături ecologice”.  Mentalitatea rezultată de „a face cumpărături spre sustenabilitate” a încurajat dezvoltarea agriculturii ecologice, a energiei regenerabile, a certificărilor ecologice, precum și a altor practici ecologice. 

Un raport din 2015 de la Nielsen dă credibilitate acestei teorii. Potrivit raportului, consumatorii au mai multă loialitate față de marcă și sunt dispuși să plătească prețuri mai mari pentru un produs care este perceput ca fiind sustenabil. Acest lucru este valabil mai ales în rândul Millennials și Generația Z.  Aceste generații reprezintă în prezent 48% din piața globală  și încă nu și-au atins nivelul maxim de cheltuieli. Pe măsură ce preferințele acestor generații continuă să modeleze modul în care afacerile își desfășoară activitatea și se comercializează, ele ar putea conduce la o schimbare continuă către consumul verde. 

Potrivit Evaluării anuale a resurselor de mediu, „accentul factorilor de decizie, al întreprinderilor și al cercetătorilor s-a concentrat în cea mai mare parte asupra acestora din urmă (consumând diferit), cu relativ puțină atenție acordată consumului mai puțin”.  O analiză a modului de încurajare a consumului durabil de la Universitatea din Surrey arată că „politicile guvernamentale trimit semnale importante consumatorilor cu privire la obiectivele instituționale și prioritățile naționale”.  Guvernele pot trage o varietate de pârghii pentru a semnala acest lucru, inclusiv standardele de produs, comerț, construcții, media și marketing.

Comercializarea carbonului 
Informații suplimentare:            Comerțul de carbon

Creând probabil primul sprijin major eco-capitalist, multe instituții politice și economice susțin un sistem de credite pentru poluare. Un astfel de sistem, care atribuie drepturi de proprietate asupra emisiilor, este considerat a fi cea mai „eficientă și eficientă” modalitate de reglementare a emisiilor de gaze cu efect de seră în actuala economie globală neoliberală .  În special în cazul creditelor de poluare tranzacționabile, se crede că sistemul de reglementare a emisiilor bazat pe piață care rezultă motivează întreprinderile să investească în tehnologie care reduce emisiile de gaze cu efect de seră folosind consolidarea pozitivă (adică capacitatea de a tranzacționa credite neutilizate) și pedeapsa (adică nevoia de a cumpăra mai multe credite).

Contabilitatea costurilor complete 
Contabilitatea costurilor totale de mediu explică acțiunile corporative pe baza rezultatului triplu, care este cel mai bine rezumat ca „oameni, planetă și profit”. Ca concept de responsabilitate socială corporativă, contabilitatea costurilor complete nu ia în considerare doar costurile și beneficiile sociale și economice, ci și implicațiile de mediu ale acțiunilor corporative specifice. 

Deși s-au înregistrat progrese în măsurarea costului daunelor aduse sănătății indivizilor și mediului  , interacțiunea efectelor asupra mediului, sociale și asupra sănătății face măsurarea dificilă. Încercările de măsurare pot fi clasificate, în linii mari, ca fiind de natură comportamentală, cum ar fi prețul hedonic , sau răspunsul la doză, care analizează efectele indirecte.  Încă nu a apărut o măsurare standardizată a acestor costuri.  Aceasta nu trebuie confundată cu metoda costului integral utilizată de organizațiile care caută petrol și gaze care „nu diferențiază între cheltuielile de exploatare asociate cu proiectele de explorare de succes și cele nereușite”.

Indicator de progres real 
Standardul actual de utilizare a produsului intern brut (PIB) ca indicator al bunăstării este criticat pentru că este inexact. O alternativă la PIB, indicatorul de progres real compensează deficiențele PIB-ului ca indicator al bunăstării, luând în considerare daunele mediului, precum și alți factori care afectează consumul, cum ar fi criminalitatea și inegalitatea veniturilor .

Critici 
O critică fundamentală a ideii eco-capitaliste se bazează pe faptul că comercializarea naturii și a serviciilor de mediu plus principiile economiei creșterii și sustenabilității nu pot (ușor) coexista. 

Majoritatea criticilor din partea capitalismului tradițional nereglementat se datorează reglementării sporite a eco-capitalismului . Creditele pentru poluare (ca mijloc de reglementare a emisiilor de gaze cu efect de seră) sunt în mod tradițional în contradicție cu ideologiile conservatoare din punct de vedere economic. Elementele capitalismului nereglementat preferă ca problemele de mediu să fie abordate de către indivizi care își pot aloca propriile venituri și bogăție,  se opun comercializării subproduselor precum emisiile de carbon și subliniază stimulentele pozitive pentru menținerea resurselor prin concurență și antreprenoriat pe piața liberă.

Susținătorii eco-capitalismului văd reforma de mediu ca creditele de poluare ca pe un sistem mai transformator și mai progresiv. Potrivit acestor susținători, din moment ce capitalismul de piață liberă este în mod inerent expansionist în tendință, ignorarea responsabilității ecologice este un pericol pentru mediu.  Aproximativ 36% dintre americani sunt profund îngrijorați de problemele climatice.  Susținătorii eco-capitalismului favorizează de obicei ecologismul politic , care subliniază stimulente negative, cum ar fi reglementările și taxele, pentru a încuraja conservarea resurselor și pentru a preveni daunele mediului. 

Teoreticianul politic Antonio Gramsci citează teorii ale bunului simț , care sugerează că, în general, capitalismul de piață liberă, lipsit de reformă de mediu, este înrădăcinat în mintea membrilor săi ca singura formă viabilă și de succes de organizare economică prin hegemonie culturală . Prin urmare, propunerea oricărui sistem economic alternativ, precum eco-capitalismul, trebuie să depășească bunul simț predominant și status quo-ul economic pentru a dezvolta teorii opuse. Cu toate acestea, mișcările din Statele Unite și din străinătate au continuat să facă presiuni pentru reforme pentru a proteja mediul în sistemele capitaliste actuale. 

Un alt teoretician politic, Daniel Tanuro, explică în cartea sa, Green Capitalism: Why it Can't Work , că pentru ca capitalismul verde să aibă succes, ar trebui să înlocuiască actualul capitalism mainstream cu metode eco-socialiste, sfidând în același timp interesele corporative Dacă prin „capitalism verde” înțelegem un sistem în care parametrii calitativi, sociali și ecologici sunt luați în considerare de numeroasele capitale concurente, adică chiar în cadrul activității economice ca mecanism endogen, atunci suntem complet amăgiți. De fapt, am vorbi despre o formă de capitalism în care legea valorii nu mai era în funcțiune, ceea ce este o contradicție în termeni.Cu toate acestea, Tanuro adaugă că schimbarea socială și economică a sistemelor capitaliste actuale este necesară, deoarece tehnologia va crește invariabil emisiile pe măsură ce procesele de producție și sistemele de distribuție progresează.  Tanuro pledează pentru schimbări în trei domenii:

 Utilizarea metodelor de transport
 Agricultura și schimbările alimentare
 Stilul de viață general al consumatorilor și cheltuielile de piață

În ciuda acestui argument, criticii susțin în continuare că consumul verde, comportamentul durabil din partea consumatorului, nu este suficient pentru a fi instituit ca soluție socio-mediu. În conformitate cu hegemonia , capitalismul este de acord că guvernul are puțin control asupra pieței și cumpărătorii, vânzătorii și consumatorii conduc în cele din urmă piața. În contrast, în capitalismul verde, guvernul ar avea mai mult control prin urmare; consumatorii nu au putere directă asupra pieței și nu ar trebui să fie trași la răspundere. 

Savantul în domeniul mediului Bill McKibben propune „mobilizarea pe scară largă a climei” pentru a aborda degradarea mediului. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, producătorii de vehicule și producătorii de bunuri generale au trecut la producerea de arme, vehicule militare și bunuri de război. McKibben susține că, pentru a combate schimbările de mediu, Complexul Industrial Militar American și alți producători naționali de arme ar putea trece la producerea de panouri solare , turbine eoliene și alte produse de mediu într-un sistem eco-capitalist.

Atractia energiei regenerabile pe piata capitalista 
Tom Randall, corespondent specializat în energie regenerabilă pentru Bloomberg , atrage atenția că energia eoliană și solară „depășesc” combustibilii fosili .  În ceea ce privește investițiile, energia curată depășește atât gazul, cât și cărbunele cu o marjă de 2-1. Această marjă pozitivă poate fi atribuită scăderii constante a prețului producției de energie regenerabilă. Surse regenerabile de energiedețin avantaje asertive față de combustibilii fosili, deoarece există ca tehnologii, nu combustibili. Pe măsură ce trece timpul, energia regenerabilă devine inevitabil mai eficientă pe măsură ce tehnologia se adaptează. Tehnologiile de extragere a combustibililor se pot schimba, dar combustibilii rămân constante. Atât industria solară, cât și cea eoliană s-au dovedit a crește în timp: în ultimii 15 ani, industria solară s-a dublat de șapte ori, iar industria eoliană s-a dublat de patru ori.  În schimb, industria combustibililor fosili a scăzut în ultimii 15 ani. Industria cărbunelui din America a pierdut 75% din valoare în ultimii ani. 

Sursele de energie regenerabilă câștigă, de asemenea, avantaje față de industria combustibililor fosili prin sprijinul guvernamental internațional . La nivel global, guvernele implementează subvenții pentru a stimula industria energiei regenerabile . În același timp, diferite eforturi globale luptă împotriva producției și utilizării combustibililor fosili.  Cererea de surse regenerabile de energie a crescut vertiginos în ultimii 15 ani, în timp ce cererea de combustibili fosili a scăzut drastic (în societățile capitaliste). 

Preocuparea mondială a schimbărilor climatice (cunoscută și sub numele de încălzirea globală ) este în special cea mai mare contribuție la accelerarea rapidă a industriei energiei verzi , la fel cum este în mare măsură responsabilă pentru declinul industriei combustibililor fosili . Consensul științific covârșitor asupra realității schimbărilor climatice și potențialele sale efecte catastrofale au determinat o mare parte a populației lumii să răspundă cu panică și acțiuni imediate. În timp ce răspunsul lumii a fost puternic, ecologistii și oamenii de știință climatic nu cred că răspunsul a fost suficient de puternic pentru a contracara efectele schimbărilor climatice și că tranziția de la combustibilii fosili la sursele de energie regenerabilă se deplasează mult prea lent. 

Eforturile și preocupările globale ale guvernelor și ale indivizilor de a lua măsuri în ceea ce privește implementarea și transformarea surselor de energie ale unei societăți de la combustibili fosili la surse de energie regenerabilă arată potențialul enorm al pieței de energie verde. Acest potențial se vede în nenumăratele proiecte de energie regenerabilă aflate în derulare. În prezent, sunt în curs de implementare peste 4.000 de proiecte solare majore.  Acestea, precum și toate proiectele de energie regenerabilă, stabilesc obiective de beneficii economice pe termen lung. 

Programul Global Apollo , înființat atât de economiști, cât și de oameni de știință, are scopul de a crea o capacitate solară care să poată reprezenta o alternativă mai ieftină la centralele pe cărbune până în 2025.  Pe piețele capitaliste , energia solară are realitatea reală. potențialul de a deveni un competitor direct al centralelor pe cărbune în mai puțin de un deceniu.

Bariere în calea tranziției 
Una dintre cele mai descurajante bariere în calea tranziției la un sistem eco-capitalist este bariera sistemică care poate fi creată de modelele anterioare. Dimitri Zenghelis explorează ideea dependenței de cale și modul în care continuarea construirii infrastructurii fără previziune împiedică serios implementarea și beneficiile inovațiilor viitoare.  Zenghelis folosește termenul „blocat” pentru a descrie situațiile în care implementarea completă a unei noi inovații nu poate fi văzută, deoarece o infrastructură anterioară o împiedică să funcționeze bine. Această barieră este exemplificată în orașe mai vechi precum Los Angeles, San Francisco și New York, unde infrastructura a fost proiectată în jurul extinderii urbane.pentru a găzdui vehicule private. Expansiunea a fost cercetată, rezultând că mega-orașele care se deplasează înainte trebuie să fie construite ca orașe ecologice dacă speranța de a reduce nivelul emisiilor va avea vreo speranță.

Vezi și 

 Model de afaceri
 Justiția climatică
 Ecotaxa
 Economie ecologică
 Eco-socialismul
 Enviro-Capitalists: A face bine în timp ce face bine
 Economia mediului
 Consumerism etic
 Ecologismul de piață liberă
 Geolibertarianismul
 Georgism
 Economie verde
 Creștere verde
 Libertarianismul verde
 Greenwashing
 Capitalismul natural
 Economia resurselor naturale
 impozit pigovian
 Afaceri durabile
 Schimbarea taxelor
 Tragedia anticomunelor
 Tragedia comunelor
 Capitalismul roz

Note 

Capitalism
Politică verde
Ideologii economice